Soave kan syfta på:

 Soave (vin) – ett vinområde i Verona

Geografi

Italien 

 Soave, Mantova, ort, Lombardiet, Provincia di Mantova, 
 Soave, kommun, Veneto, Provincia di Verona, 

Robotskapade Italienförgreningar